Mid-Season Invitational 2015 — 1-й розыгрыш международного турнира по компьютерной игре League of Legends для чемпионов весенних сплитов основных региональных лиг, а также победителя International Wildcard Invitational 2015.

MSI 2015 проходил с 7 по 10 мая 2015 года в США с участием 6 отобравшихся команд.

Матчи основной части соревнования проходили в Общественном центре имени Дональда Л. Такера.

Групповой этап

Квалификация 
Прямые путёвки на чемпионат разыгрывались в основных лигах: Корейской, Европейской, Североамериканской, Китайской, а также в Мастер-серии с участием команд из Тайваня, Гонконга и Макао. С 21 по 25 апреля 2015 года в студии, где проводятся игры Лиги Шампийонлук, среди чемпионов региональных развивающихся лиг, в рамках соревнования International Wildcard Invitational 2015 определялся единственный представитель уайлд-кард регионов на данном турнире.

Результаты

Плей-офф

Сетка

1/2 финала

Гранд-финал

Ссылки

Примечания 

Спорт в США в 2015 году
Mid-Season Invitational
Киберспорт в США